Iveković je priimek več oseb:
 Ćiril Metod Iveković (1864—1933), hrvaški arhitekt, konservator in fotograf 
 Franjo (Francisko) Iveković (1833—1914), hrvaški filolog, jezikoslovec in verski pisec
 Hrvoje Iveković (1901—1991), hrvaški kemik in akademik
 Ivan Iveković (*1938), hrvaški politolog in diplomat
 Mladen Iveković (1903—1970), hrvaški politik, diplomat in publicist
 Oton Iveković (1869—1939), hrvaški slikar

Glej tudi 

 priimek Ivelić
 priimek Ivičević
 priimke Ivčić, Ivakić, Ivšić in Ivić